Лягушкоротый зимородок (, также королевский зимородок или зимородок-крабоед) — один из видов птиц в семейства зимородковые (Alcedinidae).

Описание 
Это крупный, примерно 33 см длиной, темно-коричневый лесной зимородок с тяжелым, коротким и широким клювом, который делает его уникальным среди зимородков. Голова темно-окрашена, позади глаза расположена рыжая полоска, у него белое горло, на шее рыжий ошейник, такого же рыжего цвета и нижняя часть тела. Надхвостье и крестец ярко-синие, радужка глаз коричневая, клюв коричнево-черный с более бледным подклювьем (весь клюв часто кажется коричневым из-за земли), ноги бледные. Оба пола сходны по внешнему виду, но легко узнаваемы по цвету хвоста. Самец имеет темно-голубоватый хвост, в то время как у самок он рыжий. Наряд неполовозрелых птиц напоминает окраску самок с чешуйчатым рисунком оперения.

Лягушкоротый зимородок — единственный представитель рода Clytoceyx и эндемик Новой Гвинеи. Он обитает преимущественно в горных лесах. Но отмечался от уровня моря до высоты 2400 м. Он кормится на влажной почве или в грязи. Диета состоит главным образом из дождевых червей, улиток, жуков, ящериц и насекомых. Они очень острожны и их редко видят. Вполне возможно, что он ведёт частично сумеречный образ жизни.

Хотя этот вид встречается редко, он широко распространен на большей части острова Новой Гвинеи. Лягушкоротый зимородок оценивается в Красном списке МСОП как не находящихся под угрозой исчезновения.

Систематика 
Это единственный вид в монотипическом роде Clytoceyx. 
Некоторые учёные выделяют два подвида:
 Clytoceyx rex rex (Sharpe, 1880)
 Clytoceyx rex septentrionalis

Поведение 
 Позывы лягушкоротого зимородка на сайте xeno-canto.org

Примечания 

Зимородковые
Эндемики Новой Гвинеи
Монотипические роды птиц
Животные, описанные в 1880 году
Птицы Новой Гвинеи